Lenel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Otto Lenel (1917–2016), deutscher Volkswirtschaftler
 Ludwig Lenel (1914–2002), US-amerikanischer Organist und Komponist
 Moritz Lenel (1811–1876), deutscher Unternehmer und Politiker 
 Otto Lenel (1849–1935), deutscher Rechtshistoriker
 Richard Lenel (1869–1950), deutscher Unternehmer und Politiker
 Viktor Lenel (1838–1917), deutscher Unternehmer und Politiker
 Walter Lenel (1868–1937), deutscher Historiker